Featuring... Eazy-E – album kompilacyjny rapera Eazy'ego-E, który został wydany pośmiertnie 4 grudnia 2007 roku.

Lista utworów 
 „Luv 4 Dem Gangsta'z” (4:34)
 „2 Hard Muthas” (MC Ren gośc. Eazy-E) (4:25)
 „Trust No Bitch” (Penthouse Players Clique gośc. Eazy-E, DJ Quik, AMG) (5:02)
 „L.A. Is the Place” (Ron-De-Vu gośc. Eazy-E) (4:34)
 „Findum, Fuckum & Flee” (N.W.A) (3:56)
 „Get Yo Ride On” (Mack 10 gośc. Eazy-E, MC Eiht) (3:30)
 „BNK” (Eazy-E) (4:48)
 „We Want Eazy (12" Remix)” (6:39)
 "Foe tha Love of $ (Bone Thugs-n-Harmony gośc. Eazy-E) (4:11)
 „I'd Rather Fuck You” (N.W.A) (3:58)
 „24 Hours to Live” (4:43)
 „Boyz-n-the-Hood (G-Mix)” (5:39)
 „Fat Girl” (N.W.A) (2:49)
 „Automobile” (N.W.A) (3:16)
 „P.S. Phuk U 2” (Penthouse Players Clique gośc. Eazy-E, DJ Quik) (3:24)
 „Ruthless Villain” (MC Ren gośc. Eazy-E) (2:57)

Inne oceny 
 Strona PopMatters przyznała płycie ocenę 5 w 10-stopniowej skali.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 https://www.allmusic.com/album/featuringeazy-e-r1213573

Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2007